Klamroth ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Klamroth (1860–1929), deutscher Künstler und Zinnfigurensammler
 Bernhard Klamroth (1910–1944), deutscher Offizier und als Widerstandskämpfer Teilnehmer am Attentat vom 20. Juli 1944
 Hans Georg Klamroth (1898–1944), deutscher Offizier und Mitwisser am Attentat vom 20. Juli 1944
 Jörn Klamroth (1944–2011), deutscher Fernsehproduzent, Sohn von Bernhard Klamroth
 Karl Klamroth (1878–1976), preußischer Verwaltungsjurist

 Lola Klamroth (* 1991), deutsche Schauspielerin
 Louis Klamroth (* 1989), deutscher Schauspieler und Fernsehmoderator
 Ludwig Klamroth (1803–1881), deutscher Landwarenhändler und Zuckerfabrikant
 Marie Lomnitz-Klamroth (1863–1946), deutsche Bibliothekarin und Blindenschriftexpertin
 Martin Klamroth (1855–1890), deutscher Gymnasiallehrer, Arabist und Mathematikhistoriker
 Sabine Klamroth (* 1933), deutsche Juristin und Autorin, Tochter von Hans Georg Klamroth
 Walter Klamroth (1873–1946), deutscher Bankmanager
 Wibke Klamroth, verheiratete Wibke Bruhns (1938–2019), deutsche Autorin, Journalistin und Nachrichtensprecherin, Tochter von Hans Georg Klamroth